Райнхольд Макс Блюмих (, 3 ноября 1886 — 23 февраля 1942, Фалькенберг, Эльстер) — немецкий  (мастер), шахматный журналист и шахматный функционер.

В 1922 году начал вести шахматные отделы в лейпцигских газетах «Leipziger Tageblatt» и «Leipziger Nachrichten». С 1925 года был членом редколлегии немецкого шахматного журнала «Deutsche Schachzeitung». С 1932 года и до конца жизни был главным редактором этого журнала. В 1941 году выпустил печально известную редакцию знаменитого учебника Дюфреня — Мизеса. Эта редакция отличалась от предыдущих тем, что из неё была удалена информация о всех шахматистах еврейской национальности (в 1943 году вышла ещё одна аналогичная редакция).

Много лет был активным членом Саксонского шахматного союза. В апреле 1933 года выступил с речью о приверженности идеям национал-социализма, а после победы НСДАП на выборах отправил поздравительную телеграмму Гитлеру.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Hans-Winfrid Krämer: Die Sächsische Schachlandschaft in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945). In: Sächsische Schachgeschichte — Ein Überblick. Chemnitz, Dresden, Leipzig, 2002.

Ссылки 
 Партии М. Блюмиха в базе Chessgames
 Личная карточка М. Блюмиха на сайте 365Chess

Шахматные журналисты
Участники шахматных олимпиад